Le nom commun « aire » (du latin area) a deux origines étymologiques :
 du latin area, il peut désigner un espace où l'on bat le blé ou d'autres surfaces libres au sol ;
 du latin ager « fonds de terre, domaine agricole », il désigne le nid de l'aigle.

Par confusion de ces deux sens, le mot s'utilise pour des zones de partition d'un lieu, notamment géographique, ou pour des domaines abstraits. Il a acquis également certains sens techniques.

Le mot apparait aussi dans plusieurs toponymes.

Nom commun

Sens de zone, lieu ou domaine 
 En architecture et construction :
 En termes d'appareilleur, « aire » désignait une place ou une superficie plane et horizontale sur laquelle on traçait un plan, une épure.
 En termes de maçon l'« aire » désignait une chape.
 En anatomie, une aire cérébrale est une portion du cerveau associée à une capacité particulière, comme l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, l'aire gnosique.
 En aéronautique, une aire de stationnement est la partie d'un aérodrome destinée à l'embarquement des passagers ou du fret, au ravitaillement en carburant et au stationnement.
 En infrastructure routière, une aire de repos est un parking en bordure d'autoroute ou d'autres voies, muni d'aménagements.
 En linguistique, une aire linguistique est un groupe de langues parlées sur des espaces géographiquement voisins et ayant acquis des caractéristiques communes du fait de cette proximité.
 En ornithologie, l'« aire » est un grand nid de certains oiseaux rapaces.

Sens spécialisés 
 En géométrie, l'aire est une grandeur relative aux figures du plan ou des surfaces de l'espace.
 En numismatique, l'« aire » est un creux, ordinairement carré, qui occupe, en tout ou en partie, le revers de certaines monnaies.
 En appareil, l'« aire » est une place ou une superficie plane et horizontale sur laquelle on trace un plan une épure.

Toponymes

Localités 
 Aire,  une commune française des Ardennes ;
 Aïre, une localité de la commune suisse de Vernier ;
 Aire-sur-l'Adour, une commune française des Landes (appelée officiellement « Aire » jusqu'en 1962) ;
 Aire-sur-la-Lys,  une commune française du Pas-de-Calais ;
 Aire-la-Ville, une commune suisse du canton de Genève ;

Cours d'eau 
 Aire, une rivière de France de , traversant les départements de la Meuse et des Ardennes et qui conflue avec l'Aisne ;
 Aire, une rivière de la Haute-Savoie et du canton de Genève ;
 Aire, une rivière d'Angleterre, affluent de l'Ouse du Yorkshire

Paronymes 
 , exemple : atmosphère ; L'air est le mélange des gaz constituant l'atmosphère de la Terre
 , exemple : vitesse résiduelle d'un navire principalement sans activer sa propulsion, avançant sur son énergie cinétique accumulée
 , exemple : au sens de période (ère chrétienne, etc.)
 , exemple : Jane Eyre
 Eire, l'Irlande 
 , exemple : Buenos Aires

Abréviation et sigle 
AIRE est une abréviation qui peut désigner :
 auto-immune regulator, en immunologie, le facteur de transcription Auto-Immune Regulator.

AIRe est un sigle qui peut désigner :
 Acteurs de l’industrie du rétrofit électrique, dans l'industrie automobile, en particulier pour transformer un véhicule thermique en électrique.

AIRE est un sigle qui peut désigner :
 Associés pour l'instauration du revenu d'existence, en économie.

Notes et références 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France